Anschan oder Anshan war:

 eine antike Stadt in Persien, heute  Tal-i Malyan, siehe Anschan (Persien)
 ein Teil des Reiches Elam